Бальбуэна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бальбуэна, Агустин (1945—2021) — аргентинский футболист, нападающий.
 Бальбуэна, Фабиан (род. 1991) — парагвайский футболист, защитник бразильского клуба «Коринтианс» и сборной Парагвая.